AZB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Amazon Bay (Papua Nuova Guinea)
 azb – codice ISO 639-3 della lingua azera meridionale